A 8ª temporada de RuPaul's Drag Race começou a ser exibido dia 7 de março de 2016, pelo canal Logo TV. O Juri é composto por RuPaul, Michelle Visage e Carson Kressley. Como na última temporada Matthews e Kressley se revezam na bancada de episódios, compartilhando a responsabilidades do julgamento. Esta temporada contou com 12 participantes, diferente das últimas três temporadas, que tiveram 14. A revelação das concorrentes aconteceu no dia 1 de fevereiro de 2016 durante o NewNowNext Awards. A vencedora foi Bob The Drag Queen, com Naomi Smalls e Kim Chi como as vice-campeãs. Cynthia Lee Fontaine foi eleita Miss Simpatia pela audiência do programa. A música-tema da passarela é “The Realness", com a canção "Well" como composição promocional. 

A estreia desta temporada obteve uma audiência de 377 mil espectadores, um número 8% maior em relação à estreia da temporada anterior (7ª temporada). No dia 31 de março de 2016, a emissora LogoTV anunciou que o programa foi renovado para uma nona temporada.

Concorrentes

As idades, nomes, e cidades indicadas pertencem a época das filmagens (2015).

Progresso das Participantes 

 A participante foi coroada a vencedora de RuPaul's Drag Race.
 A participante chegou a final, mas ficou em 2º lugar.
 A participante foi eliminada no lipsync final, ficando em 4º lugar.
 A participante foi eleita a Miss Simpatia da temporada pela audiência.
 A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
 A participante teve um bom desempenho, mas não venceu o desafio.
 A participante estava no grupo vencedor, mas não foi a vencedora do desafio.
 A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
 A participante recebeu críticas mistas dos jurados, ou não estava no time vencedor, e foi declarada salva.
 A participante teve um desempenho ruim, mas foi salva da eliminação.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas venceu e permaneceu no jogo.
 A participante foi uma das piores e dublou pela sua vida, mas foi eliminada.
 A participante retornou como convidada para o episódio da final.

  As vencedoras ganharam o mini-desafios e foram capitãs de equipes.

  A vencedora ganhou o mini-desafio, ganhado prêmio ou vantagem no desafio da semana.

Dublagens 

 A participante foi eliminada após primeira vez entre as piores.
 A participante foi eliminada após segunda vez entre as piores.
 A participante foi eliminada na dublagem final, contra todas as outras concorrentes, ficando em quarto lugar.

Mensagens das eliminadas 
Episódio 01 (Naysha Lopez) - "Queridas meninas + monstros. Foi um prazer conhecer vocês todas! Joguem com as cartas que lhe foram dadas + arrase a festa! PS: EU TE AMO Laila, xoxo! The Beauty! Naysha Lopez ♥"
Episódio 02 (Laila McQueen & Dax ExclamationPoint)
- Dax: "Meninas, vocês são fantásticas! Gostaria de continuar aqui com vocês! Incendeiem o mundo + façam todos ENGOLIREM ISSO - DAX ☠"  - Laila: Vocês são todas o maior grupo de aberrações e eu estou tão "feliz" de chamá-las de "família". Mas na verdade, eu amo todas e mal posso esperar pelo futuro com vocês! xoxo Laila! PS. 1 Madonna a menos"
Episódio 03 (Cynthia Lee Fontaine) - "Não desistam!!! Lutem pelos seus sonhos!!! Amo vocês mis amores #CuCu <(:3"
Episódio 04 (Naysha Lopez) - "Queridas, divirtam-se e se esforcem. Eu tive uma segunda chance, não estraguem a sua primeira e única! xoxo The Beauty! Naysha Lopez"
Episódio 05 (Acid Betty) - "Ladies, vocês foram tocadas pela ferocidade! Agora arrasem! - Bob, ♥ você! Te vejo em Nova Iorque. - Thorgy, você é incrível! - AcidBetty.com 💋 "
Episódio 06 (Robbie Turner) - "Meus queridos sacos de lixo, sinto muito por deixá-las tão cedo, mas vocês sabem, o amor que eu tenho por vocês é real + bem forte, também, quem ganhar me deve um chá ou um jantar! Amo todas, Robbie"
Episódio 07 (Thorgy Thor) - "Palhaças! Todas vocês!! Venham para NY - mas, por favor, acabem com a Bob!... Ela é terrível! - em todo caso - ♥ vocês! Top 3?............. Naomi, Bob e Deryk... Vamos ver... (Isso foi venenoso!) ♥ Thorgy"
Episódio 08 (Derrick Barry) - "Para o meu top 4, Ru disse que eu ganhei o desafio! O que aconteceu? Eu amo todos vocês! ♥ Derrick Bitch!

Convidados e Jurados especiais 
Os participantes convidados apenas aparecem em uma parte do episódio, eles não são jurados no palco principal.

Audiência

Notas 
Chichi DeVayne faleceu em 2020.

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2016 na televisão nos Estados Unidos